Анна (; погиб в ) — король Восточной Англии (636—654) из династии Вуффингов.

Биография 

Анна, сын Эни, стал королём Восточной Англии в 636 году после гибели Сигеберта и Эгрика в сражении с мерсийцами. При поддержке Освальда Нортумбрийского Анна оправился от мерсийского нашествия. Кроме того, при помощи брака дочери Сексбурги и кентского короля Эрконберта он укрепил политический союз с Кентом. Другую дочь, Этельбургу, и падчерицу Сетриту он отправил в монастырь Фармутье в Королевстве франков. Вообще Анна был очень религиозным человеком, благодаря чему Беда Достопочтенный с большим уважением отзывался о нём.

В 645 году Анна дал убежище Кенвалу, изгнанному из Уэссекса Пендой. От Анны Кенвал узнал о христианстве и вскоре принял крещение. Анна также помог Кенвалу вернуть престол Уэссекса в 648 году.

Около 651 года Анна выдал дочь Этельдреду замуж за Тондберта, правителя Южного Гирве. Это небольшое королевство располагалось вблизи границы с Мерсией. Оно было окружено со всех сторон болотами, находилось как бы на острове и занимало стратегически важное положение. Впоследствии, когда Тондберт скончался, Южный Гирве вошёл в состав Восточной Англии.

Анна много внимания уделял поддержке церкви. В своё время он сделал богатые дары монастырю в Кнобхерсбурге. В 651 году на Восточную Англию вновь напал Пенда, и первой его жертвой стал этот монастырь. Анна поспешил на помощь, но был разбит и отправился в изгнание. Он укрылся у своего друга Меревала. На части Восточной Англии Пенда создал марионеточное королевство средних англов, где посадил на престол своего сына Педу. Здесь было дозволено проповедовать ирландцам. Таким образом, Пенда создал христианскую буферную зону между Восточной Англией и Мерсией.

В своё королевство Анна вернулся в 653 году. Вскоре на него снова напал Пенда. Близ Булкампа состоялось сражение, в котором восточные англы снова были разбиты, а Анна и его сын Иурмин погибли.

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VII века
Монархи, погибшие в бою